Muratović est un patronyme bosniaque composé du prénom Murat et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Murat »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1979), joueur de handball monténégrin ;
 Vedran Muratović (né en 1983), joueur de football bosnien ;
  (né en 1976), joueur de football bosnien ;
  (né en 1979), joueur de football serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque